Fener – quartiere di Istanbul
 Fener – frazione di Alano di Piave
 Dart Fener – personaggio di Guerre stellari